Formel
 Langage formel
 Calcul formel
 Système formel
 Neurone formel
 Logiciel de calcul formel
Informel
 Art informel
 Économie informelle

Voir aussi 
 Formalisme